Le massif du Changbai, culminant au Changbai shan (mont Paektu) est une chaîne de montagnes longeant la frontière entre la Chine et la Corée du Nord ;
 Le xian autonome coréen de Changbai est une subdivision administrative de la province du Jilin en Chine.